Ким Этернити (), настоящее имя Кимберли Хайнс (, ) — американская порноактриса, член зала славы Urban X Award.

Биография 
Родилась 22 марта 1973 года в Сан-Диего, афроамериканка. В 1982 году начала сниматься для мужских журналов, таких как Score, Busty Beauties, Voluptuous, Black Tail, Black Beauties, Black Lust, Video Illustrated и многие другие. Появилась более чем в 40 журналах и более чем на 25 обложках и разворотах.

В порноиндустрии дебютировала в 1994 году, в возрасте около 21 года. Первая сцена — на студии Scoreland & Bogas Brothers. Также снималась на таких студиях, как Big Top Video, Darkside Entertainment, Elegant Angel, Fat Dog, Filmco Releasing, Heatwave, Midnight Video, Vivid и многие другие.

Снималась вместе с такими звёздами, как Лиза Липпс, Байрон Лонг, Минка, Доминик Симоне. Участвовала в сценах классического, лесбийского, межрасового, анального секса, гэнг-бэнга, двойного проникновения, секса втроём, в роли домины.

В нескольких видео снялась под именем Ким Хайнс. В начале 2000 года сделала операцию по уменьшению груди с размера G до D. В 2009 году включена в Зал Славы Urban X Award.

Ушла из индустрии в 2015 году, снявшись в 129 фильмах.

Награды 
 2009 — включена в Зал Славы Urban X Award

Избранная фильмография 
 Black and Stacked Xtra 2
 Busty Porno Stars
 Big Boob Bangeroo 2
 Black Mommas 3
 Black Stacked Lesbians
 Boobcage
 Boobsville Black Beauties
 Big Boob Bangeroo
 Natural Wonders of the World Vol. 13
 Nice Azz Tits 3
 Return of the Ultra Vixens
 Sophia Lomeli's Big Busty Starlets

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы Urban X